Oberliga 1958/59 steht für:

 Fußball-Oberliga 1958/59
 Eishockey-Oberliga 1958/59

Siehe auch:
 DDR-Fußball-Oberliga 1958
 DDR-Fußball-Oberliga 1959